Николай Михайлович Паршин: Паршин, Николай Михайлович (1926—1999) — советский хоккеист.
 Паршин, Николай Михайлович (род. 1962) — советский и российский военачальник.